Horváth Richárd (1906–1980) római katolikus pap, a Magyar Népköztársaság Elnöki Tanácsa tagja (1963–1980)
 Horváth Richárd (1975–) történész
 Horváth Richárd (1992–) labdarúgó (Újpest FC)